

Patronyme
 Jean Dethomas, (1842-1891), fut un homme politique français.
 Maxime Dethomas, (1867-1929), fut un dessinateur, peintre et décorateur français

Homonymie
Homonymie de patronyme